Головнёв — русская фамилия

Известные носители:
 Головнев, Анатолий Андреевич — генерал-полковник, 1-й зам главкома Сухопутных войск
 Головнёв, Андрей Владимирович (род. 1958) — антрополог, доктор исторических наук.
 
 Головнёв, Иван Андреевич (род. 1978) — кинорежиссёр.
 Головнёв, Олег Владимирович (род. 1986) — белорусский футболист.
 Головнёв, Станислав Георгиевич (1936—2014) — инженер-строитель.